Хугберт (Хукберт, Гугобер; , , ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Хугберт — герцог Баварии (736—748)
 Хукберт — граф Трансюранской Бургундии (855—864/866)
 Хугберт — епископ Мейсена (1023—1024)